Gränö kan syfta på:
Gränö, Värmdö kommun – en ö i Värmdö kommun
Gränö, Haninge kommun – en ö i Haninge kommun
Gränö, Söderköping – en ö i Söderköpings kommun